Davide Buzzi, né le  à Acquarossa, est un chanteur, auteur-compositeur-interprète et guitariste suisse originaire du village de Aquila, en Suisse italienne.

Biographie 
Davide Buzzi naît le . Il est originaire de l'ancienne commune d'Aquila, dans le canton du Tessin. Il a une formation de photographe et a exercé la profession de garde-frontière pendant quatre ans, ainsi que celle d'agent d'assurance.

Souffrant de douleurs à partir de 2000, il se voit finalement diagnostiquer en 2012 une tumeur gastro-intestinale, qui le force à prendre des médicaments pour le reste de sa vie.

Divorcé et père de deux filles, il vit à Acquarossa, dans le canton du Tessin.

Parcours artistique 
Auteur de ses propres textes, Davide Buzzi est connu pour ses chansons sur des thèmes sociaux et historiques, en langue italienne et dialecte tessinois. À partir de 1993 à 2022 il a enregistré cinq albums. Il a donné des concerts en Suisse, Suède, Italie, France, Albanie et autres pays de l'Europe, en travaillant aussi avec beaucoup des musiciens connus, y compris le groupe de rock finlandais Leningrad Cowboys. En 1998 il gagne le Festival de Lissone (Italie), Cantem Insemma, avec la chanson Ul veget di Mariunètt et il reçoit le prix spécial pour le meilleur texte et musique.

En 1997, il a reçu le prix international Targa Città di Milano (Italie), en 2000 il a reçu le prix international Premio Città di San Bonifacio (Italie) et en 2002, à Sanremo (Italie), il a reçu le prix international Myrta Gabardi pour la section Talenti e Voci internazionali.

En 2012 et 2013, il obtient deux nomination pour les ISMA Awards de Milwaukee et une nomination pour les Nammy Awards de Niagara Falls, pour la chanson The She Wolf.

Il a écrit des chansons pour des interprètes italiens, américains et australiens.

Discographie 
 1993 : Da grande
 1998 : Il Diavolo Rosso
 2006 : Perdo i pezzi
 2016 : Romaneschi (single)
 2017 : Te ne vai (single)
 2017 : Non ascoltare in caso d'incendio (Album)
 2021 : Come stai? (single)
 2021 : Non ascoltare in caso d'incendio|americanfly.chat, avec Franco Ambrosetti (single)
 2021 : Radiazioni sonore artificiali non coerenti (Album)

Duos 
 Avec Leningrad Cowboys :  Gringo (titre original Ten lost gringos)
 Avec Leandro Barsotti : La borsa degli scudi
 Avec Massimo Priviero : Nessuna resa mai et Salvatore Fiumara
 Avec Yolanda Martinez : Il ponte 
 Avec Dario Gay : Non ti scordare di me
 Avec Franco Ambrosetti : americanfly.chat

Livres 
 2013 : Il mio nome è Leponte... Johnny Leponte, Rue de-La-Fontaine Edizioni / Follonica, Italie
 2017 : La multa, ARBOK / ANA Edizioni
 2020 : Antonio Scalonesi - Memoriale di un anomalo omicida seriale, Rue de-La-Fontaine Edizioni / Follonica
 2022 : L'estate di Achille, Morellini Editore / Milan

Filmographie 
 1982 :  L'oro nel camino de Nelo Risi
 1995 :  Romaneschi de Bruno Soldini
 2018 :  Non ascoltare in caso d'incendio de Dimitris Statiris

Références

Liens externes 

Naissance dans le canton du Tessin
Musicien suisse du XXe siècle
Musicien suisse du XXIe siècle
Chanteur suisse
Auteur-compositeur-interprète suisse
Naissance en décembre 1968